Szkoła Morska w Tczewie
 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie